Baratella – cognome italiano
 Antonio Baratella (prima del 1385-1448) – poeta italiano
 Fabio Baratella (1951) – politico italiano, sindaco di Rovigo dal 1994 al 2000, deputato e senatore della Repubblica
 Giorgia Baratella (1975) – ex atleta italiana, specializzata nel lancio del disco